Открытый чемпионат Катара 2007 — 15-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2007 году турнир прошёл с 1 по 6 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Роджер Федерер
 Парный турнир —  Йонас Бьоркман /  Максим Мирный

Общая информация 
Прошлогодний победитель одиночных соревнований Роджер Федерер не защищал свой титул. Первым сеяным на турнире стал Николай Давыденко (№ 3 в мире на тот момент). Россиянин в итоге дошёл до полуфинала, где проиграл 4-му сеянному Энди Маррею. В финале британский теннисист проиграл Ивану Любичичу, который был посеян на турнире под 2-м номером. Помимо Давыденко в соревнованиях принял участие еще один представитель России Михаил Южный, который в итоге дошёл до четвертьфинала.

Южному удалось победить в парных соревнованиях, где он выступал совместно с Ненадом Зимоничем. Прошлогодние чемпионы Йонас Бьоркман и Максим Мирный защищали свой титул в качестве первых сеянных, но выбыли уже на старте турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Иван Любичич обыграл  Энди Маррея со счётом 6-4, 6-4.
 Любичич выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Маррей сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Ненад Зимонич /  Михаил Южный обыграли  Мартина Дамма /  Леандера Паеса со счётом 6-1, 7-6(3).
 Зимонич выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Южный выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди мужчин
 ATP Тур 2007
 Международная серия ATP
 Открытый чемпионат Катара по теннису среди женщин 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2007 года
2007